Lambert é um sobrenome alemão derivado de "Landberht", do Althochdeutsch (Alto-Alemão Antigo), formado pelas palavras "Land" (terra) e "Berht" (brilhante, esplêndida), significando, portanto, "Terra Esplêndida", "Terra Brilhante", ou qualquer significado semelhante. As primeiras menções do nome surgiram na região da Francônia, norte do estado de Bayern, durante o estágio inicial da língua alemã, que vai do ano 500 ao 1050. A partir daí, ramificações com esta denominação espalharem-se por toda a região germanófila, bem como para a França e península Itálica, com as Invasões Bárbaras.

Ramificações conhecidas 
 Família Lambert no Rio Grande do Sul, Brasil. Família vinda de Roschberg, pequena localidade alemã da região do Hunsrück. Deram entrada no Rio Grande do Sul em 05 de setembro de 1846. Os descendentes desta ramificação assinam,em maioria, "Lamberti" e "Lamberty".

Localidades e Construções 
Estados Unidos:
 Lambert (Mississippi)
 Lambert (Missouri)
 Lambert (Oklahoma)
França:
 Magny-Lambert, comuna francesa em Côte-d'Or, na Borgonha.
 Le Tilleul-Lambert, comuna francesa em Eure, na Alta-Normandia.
 Saint-Lambert (Calvados), comuna francesa em Calvados, na Baixa-Normandia.
 Saint-Lambert (Yvelines), comuna francesa em Yvelines, Ile-de-France.
 Hotel Lambert, hotel na França.

Pessoas ilustres
Alemães/Suíços:
 Franz Lambert, compositor e organista.
 Johann Heinrich Lambert (suíço), matemático do século 18 que provou pela primeira vez que o π é um número irracional.
 Saint Lambert von Maastricht, bispo católico coroado santo.
Americanos:
 Adam Lambert, cantor e compositor.
 John William Lambert - Pioneiro da indústria automobilística
 Mary Lambert, cantora e compositora.
Belgas:
 Raoul Lambert, futebolista
 Yumi Lambert, modelo
Franceses:
 Christopher Lambert, ator.
 Lambert Adolphe Jacques Quételet ("Lambert" sendo o nome próprio, não de família).
 Lambert Wilson ("Lambert" sendo o nome próprio, não de família).
 Pierre Lambert, nascido "Pierre Boussel"
Ingleses:
Constant Lambert, cantor e compositor.
Daniel Lambert, famoso pelo seu tamanho corporal.
John Lambert, nascido "John Nicholson", mártir protestante.
 Kit Lambert, nascido "Cristopher Sebastian Lambert", foi produtor e empresário da banda The Who.
Paul Lambert, treinador e ex-futebolista.

Outros
Lei de Beer-Lambert
 Função W de Lambert
 Projeção azimutal de Lambert

Desambiguação